Sternheim, artiestennaam van Marianne Ehrmann (1755-1795), Zwitserse actrice, schrijfster en redactrice
 Bernardien Sternheim (1948-), Nederlandse kunstenares
 Carl Sternheim (1878-1942), Duits expressionistisch schrijver

Achternaam